Borovec může být:
příjmení
 Antonín Borovec (1855–1934) – český spisovatel pro mládež
 Pavel Borovec (* 1969) – český fotbalista, záložník
 Zdeněk Borovec (1932–2001) – český textař, libretista, překladatel a příležitostný filmový herec

místo
 Borovec (Štěpánov nad Svratkou) – katastrální území v Štěpánově nad Svratkou
 Borovec (Bulharsko) – lyžařské středisko